Le qualificazioni del singolare  dell'Erste Bank Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Martin Kližan (primo turno)
  Daniel Gimeno Traver (ultimo turno)
  Steve Darcis (qualificato)

 Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)
 Stéphane Robert (primo turno)
 Sam Querrey (primo turno)
 Grega Žemlja (primo turno)

Qualificati

  Tommy Haas
  Daniel Brands

  Aljaž Bedene
  Steve Darcis

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Erste Bank Open 2011
ATP World Tour 2011